«Вестник офтальмологии» — российский медицинский журнал, освещающий вопросы офтальмологии, диагностики и лечения болезней глаз.

Первый в России офтальмологический журнал, был основан в 1884 году профессором университета св. Владимира А. В. Ходиным и первые 20 лет выходил в Киеве под его редакцией. В 1904 году, в связи с болезнью Ходина, редакция была переведена в Москву. В 1904—1908 годах редактором журнала был профессор Московского университета А. А. Крюков.

Тематика 
Диагностика и лечение болезней глаз, гигиена зрения, профилактика глазных заболеваний, история отечественной офтальмологии, организация офтальмологической помощи населению, проблемы технического оснащения.

В журнале регулярно выступают практикующие хирурги-офтальмологи Ю. Н. Юсуф, А. А. Касьянов, А. С. Введенский и др.

Журнал реферируется в Excerpta Medica, Biological Abstracts, Chemical Abstracts, Index Medicus, Current Work in the History of Medicine, Science Citation Index, Current Contents, Helminthological Abstracts, Index to Dental Literature, Ulrich’s International Periodicals Directory.

Редакция 
 Главный редактор журнала — доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, директор НИИ глазных болезней С. Э. Аветисов.

ISSN 
 ISSN 0042-465х

Адрес 
 119435, Москва, Большая Пироговская улица, д. 2. стр. 5.

Ссылки 
 Сайт журнала

Медицинские журналы
Журналы СССР по алфавиту
Журналы СССР на русском языке
Научные журналы СССР по медицине
Офтальмология
Журналы ВАК Минобрнауки России